Kamakura – miasto w Japonii
 Kamakura – okres w historii Japonii

Zobacz też 
Surf Bungaku Kamakura – album zespołu Asian Kung-Fu Generation